Clement Micarelli (1929-2008), peintre et illustrateur américain.
 Lucia Micarelli (née en 1983), violoniste et actrice américaine.